Naselja u Srbiji:
 Čukljenik (Niška Banja, Srbija), naselje u sastavu općine Niška Banja
 Čukljenik (Leskovac, Srbija), naselje u sastavu općine Leskovac